Чжан Хуэйкан (; род. 22 июля 1962, Шанхай, КНР) — китайский футболист, вратарь. Выступал за национальную команду Китая на Кубке Азии 1988 года.

Карьера

Клубная 
В 1980 году присоединился к молодёжной академии команды «Шанхай», из которой выпустился в 1982 году и начал выступления за основную команду.  
Всю профессиональную карьеру провёл в клубе «Шанхай», однако до профессионализации китайского футбола. В 1992 году уехал в Гонконг, где один сезон выступал за местный клуб «Саут Чайна».

Международная 
В конце 1980-х годов был основным голкипером сборной Китая по футболу, в которую впервые попал в 1987 году. Выступал на Олимпийском турнире 1988 года, где сборная КНР не смогла выйти из группы, набрала одно очко (ничья 0-0 с командой Туниса). Сыграл важную роль в матчах сборной против команд Гонконга и Японии. На Кубке Азии по футболу 1988 года в Катаре команда заняла четвёртое место, проиграв матч за третье место команде Ирана.

Достижения 
Входит в Список лучших футболистов XX века по версии МФФИИС, занимая в Азии на позиции «голкипер» четвёртое место.

Ссылки 
 Статистика за сборную Китая

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Саут Чайна»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года